Rostock se poate referi la:

 Orașul hanseatic german Rostock, port la Marea Baltică
 Rostock, Deutschlandsberg, Steiermark
 Dals Rostock, localitate din comuna Mellerud, Västra Götalands län, Suedia
 Bezirk Rostock, Republica Democratică Germană

Nave
 Nava ucraineană Rostock, eșuată în 1991 în brațul Sulina al Dunării și a cărei ranfluare a durat peste 14 ani.
 SMS Rostock (1912), ein Kleiner Kreuzer der Karlsruhe-Klasse, 1916 versenkt
 SMS Rostock (1918), ein Kleiner Kreuzer der Cöln-Klasse

Persoane
 Clemens Rostock (* 1984), politician
 Marlies Rostock (* 1960)
 Max Rostock (1912–1986), SS-Obersturmführer
 Michael Rostock (1821–1893), botanist și entomolog
 Paul Rostock (1892–1956), medic german
 Sebastian von Rostock (1607–1671), Bischof von Breslau

Altele
 Jennifer Rostock, formație indie-rock
 Hansa Rostock, club de fotbal german

Vezi și
 Rostok